A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 10 000 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 24-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

Eredmény

Jegyzetek

Források
 Eredmény

2015-ös atlétikai világbajnokság